Francesco Biava, politico
Giuseppe Biava, calciatore
Pier Mario Biava, medico
Samuele Biava, poeta